Андреева-Галанина Евгения Цезаревна (род. 12 июля 1888 года — 1975) — советский гигиенист, один из ведущих деятелей современной гигиены труда и профессор патологии, профессор (1946), доктор медицинских наук (1941).

Биография 
Андреева-Галанина Евгения Цезаревна окончила в 1920 году Вольную высшую школу П. Ф. Лесгафта и Биологические курсы им. П. Ф. Лесгафта, а в 1925 года — медицинский факультет Ленинградского университета.

Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры общей гигиены Ленинградского медицинского института в 1925—1932 годах.

С 1932 по 1937 годы работала научным сотрудником Ленинградского института гигиены труда и профзаболеваний, в котором затем руководила созданной ею в 1937 году первой в СССР лабораторией по изучению вибрации.

С 1952 по 1972 годы назначена заведующей кафедрой гигиены труда с клиникой профессиональных болезней Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института.

Научная работа 

Е. Ц. Андреева-Галанина — автор более 130 научных трудов, в том числе 6 монографий.

Значительный вклад внесла она в разработку проблем вибрационной патологии.

Награды и память 
Награждена орденом Ленина, медалями.
Похоронена на Богословском кладбище г. Санкт-Петербурга

Примечания

Источники 
 Большая медицинская энциклопедия. Том 1 / Главный редактор академик Б. В. Петровский. — : издательство «Советская энциклопедия», 1974. — 576 с.

Гигиенисты СССР
Похороненные на Богословском кладбище
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Медики по алфавиту
Доктора медицинских наук